Le nom de Hans Huber peut faire référence à :
 Hans Huber (né en 1934), boxeur allemand ;
 Hans Huber (1884-1973), éditeur suisse ;
 Hans Huber (1852-1921), compositeur suisse ;
 Hans Huber (1901-1987), juriste suisse ;